B'z Live in Nanba é o nono vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 20 de fevereiro de 2008. O álbum tem imagens da banda tocando ao vivo em Namba, um distito de Osaka, no Japão.

Faixas
ALL-OUT ATTACK
juice

Real Thing Shakes
DEVIL
Brighter Day
TAK'S SOLO

HOME
MONSTER

LOVE PHANTOM

SPLASH!
RUN

Álbuns de vídeo de 2008
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 2008